Le terme sapeur peut faire référence à plusieurs significations:
 Dans le domaine militaire : un sapeur est un grade du génie. Il est chargé de l'exécution des sapes, c'est-à-dire des ouvrages souterrains permettant de renverser un édifice ou bien encore des tranchées. 
 Sapeurs de la Garde impériale
 Dans le domaine des pompiers : le sapeur est le grade de base, le premier des hommes du rang. Le terme est directement tiré du terme et grade de sapeur du génie. 
 Dans le domaine vestimentaire, particulièrement dans la culture congolaise : les passionnés de la sape (argo de vêtements) et notamment les membres de la SAPE (Société des ambianceurs et des personnes élégantes) sont couramment appelés des sapeurs.